The House of Terror – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The House of Terror – film del 1928 diretto da Roland D. Reed